Piłkarski Turniej Queretaro 1985- turniej piłkarski w Meksyku zorganizowano w 1985 roku. Wszystkie mecze odbywały się na nowym otwartym stadionie w Querétaro. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje: gospodarzy, Polski, Bułgarii i Szwajcarii.

Tabela końcowa 

 
Zwycięzcą piłkarskiego turnieju Queretaro 1985 została reprezentacja Bułgarii.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Meksyku
1985 w piłce nożnej
1985 w Meksyku